Le Grand Prix moto de Catalogne 2008 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 6 au  sur le circuit de Catalogne. C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2008
2008 en Catalogne